

Biografia 
Nel 1999 si è laureato in Fisica dei biosistemi all’Università degli Studi di Parma, nel 2002 ha conseguito il Master in Comunicazione della scienza della Scuola Internazionale di Studi Superiori Avanzati (SISSA) di Trieste e infine, nel 2010 il dottorato di ricerca in Scienza e Società all’Università degli Studi di Milano, specializzandosi in Comunicazione del rischio.

Dal 2002 si occupa professionalmente di comunicazione della scienza, dell’ambiente e della salute in diversi ambiti: giornalismo, editoria, formazione, consulenza.

Collabora come giornalista scientifico per diverse testate nazionali (L'Espresso, La Stampa, Focus, RAI, La macchina del tempo, Sapere) e cura il blog d’autore Toxic Garden de L’Espresso sui rischi ambientali.

Dal 2003 è docente di Comunicazione del rischio alla Scuola Internazionale di Studi Superiori Avanzati (SISSA) di Trieste; dal 2006 insegna la stessa materia nell’ambito del corso di laurea interateneo Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro dell’Università degli Studi di Trieste e dell’Università degli Studi di Udine.

Tra il 2002 e il 2011 ha avuto il ruolo di project manager del Master in Comunicazione della Scienza "Franco Prattico" della SISSA di Trieste.

Nel 2015-2016 è stato Coordinatore della comunicazione e Responsabile comunicazione progetti integrati di Greenpeace Italia Onlus.

Ha pubblicato diversi saggi, tra cui, nel 2018, il manuale La comunicazione del rischio per la salute e per l’ambiente, con Mondadori Università.

È tra i co-fondatori del collettivo NatCom – Communicating nature, science & environment

Opere 

 Armageddon Supermarket. Le armi di distruzione di massa nella società della paura, con Paola Coppola, Sironi Editore, 2003, ISBN 88-518-0019-7
 Le mele di Chernobyl sono buone. Mezzo secolo di rischio tecnologico, Sironi Editore, 2006, ISBN 88-518-0059-6
 Di cosa parliamo quando parliamo di medicina, con Daniela Minerva, Codice Edizioni, 2007, ISBN 978-88-7578-073-9
 Energia nucleare, Alpha Test, Milano 2011, ISBN 978-88-483-1274-5
 Il rischio sismico in Italia, Pearson, 2013, ISBN 978-88-636-4116-5
 L’atomo diviso. Storia, scienza e politica dell’energia nucleare, Sironi Editore, 2013, ISBN 978-88-518-0223-3
 Il pianeta tossico. Sopravviveremo a noi stessi?, Edizioni Piano B, 2015, ISBN 978-88-96665-86-2
 La comunicazione del rischio per la salute e per l’ambiente, Mondadori Università, 2018, ISBN 978-88-6184-616-6

Premi e riconoscimenti 
Borsa di studio ricevuta dall’Unione Giornalisti Italiani Scientifici (UGIS) per la tesi di master in comunicazione della scienza “La paura vien mangiando. La comunicazione dei rischi alimentari”.

Note

Altri progetti